Wartościowanie - obliczenie/wyznaczenie wartości funkcji lub wyrażenia, termin zazwyczaj stosowany w informatyce.

Zobacz:
wartościowanie leniwe
wartościowanie zachłanne
wartościowanie (logika)
wartościowanie dzieła literackiego

Programowanie komputerów